Магоні () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Гарольд Магоні (; 1867–1905) — ірландський тенісист.
 Домінік Магоні (; нар. 1964) — британський сучасний п'ятиборець, олімпійський медаліст.
 Кріс Магоні (; нар. 1959) — британський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Паолетта Магоні () — італійська гірськолижниця.
Англійські прізвища